Макла́рен () — поширене прізвище британського походження та похідні від нього назви.

 Клан Макларен (; ) — один з кланів гірської частини Шотландії.
 McLaren Group — британська корпорація, що контролює однойменних автовиробника й команду для автомобільних перегонів.
 McLaren Automotive — британський автомобільний виробник.
 «Макларен» — британська команда для автомобільних перегонів.

Персоналії 
 Макларен (прізвище)